Il singolare del torneo di tennis Internacional Femenil Monterrey 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Adriana Pérez che ha battuto in finale Indy De Vroome 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julia Cohen (primo turno)
 María Irigoyen (secondo turno)
 Florencia Molinero (quarti di finale)
 Mayo Hibi (quarti di finale)

 Adriana Pérez (Campionessa)
 Allie Kiick (semifinali)
 Chieh-Yu Hsu (semifinali)
 Indy De Vroome (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internacional Femenil Monterrey 2013